Ла Бароса има више значења:

 Ла Бароса (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бароса (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Бароса (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бароса (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Бароса (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику